Der Begriff Vortrieb bezeichnet

 Streckenvortrieb, das Erstellen eines horizontalen oder geneigten Grubenbaus
 Vortrieb (Physik), eine physikalische Kraft der Antriebstechnik